Князь Василий Григорьевич Ромодановский Меньшой (ум. 3 октября 1671) — русский государственный и военный деятель, стольник, воевода и боярин, рында.

Происхождение 
Пятый сын боярина князя Григория Петровича Ромодановского (ум. 1628), брат князей Андрея, Василия Большого, Ивана Большого Молчанки, Петра, Фёдора, Ивана Меньшого и Григория Ромодановских.

Служба 
Василий Ромодановский Меньшой начал свою службу стольником при дворе царя Михаила Фёдоровича. В 1625 году участвовал при отпуске кызылбашского посла, в 1630 году при приёме шведского посланца Антона Монира. В 1627, 1630 и 1631 году исполнял обязанности рынды (телохранителя) при царском дворе.

Во время «стола у государя», дававшегося в честь иностранных послов, Василий Меньшой находился в числе стольников, которые «есть ставили пред государя» (1619, 1623, 1625, 1630 и 1631 годы). В июне 1627 года при приёме английского посла Василий Григорьевич Ромодановский был назначен вторым рындой (первым рындой стал его брат Иван Большой Григорьевич Ромодановский). Младшими рындами были назначены князья Петр и Фёдор Фёдоровичи Волконские. Волконские заместничали и попросили царя на братьев Ивана и Василия Ромодановских «счёт дать». По царскому распоряжению Иван Большой и Василий Меньшой Ромодановские были заменены князьями Пожарскими.

В 1632 году князь Василий Григорьевич Меньшой Ромодановский был отправлен воеводой в Рыльск, где принял участие в русско-польской войне 1632—1634 годов. 10 января 1633 года рыльский воевода Василий Ромодановский прислал в Москву к царю своего гонца, сообщая об отправке военного отряда из Рыльска на близлежащие польско-литовские владения. Рыльские головы сотенные взяли под Ромнами два острожка, пожгли его посады и побили много людей.

В марте и мае 1635 года стольник князь Василий Меньшой Ромодановский участвовал в торжественных церемониях при царском дворе, был во время «царского стола», дававшегося в честь польского и кызылбашского послов. Вместе с другими стольниками Василий Меньшой Ромодановский «есть ставил пред государем».

9 июня 1635 года князь Василий Григорьевич Меньшой Ромодановский был назначен первым воеводой в Терский город, где находился на воеводстве до 1637-1638 годов. В марте 1640 года «по крымским вестям» был назначен первым воеводой в Венев. Его заместитель и второй воевода Иван Фёдорович Еропкин бил челом на Василия Ромодановского. По приговору, данному по этому местническому делу, Иван Еропкин «за бесчестие» князя Василия Ромодановского был заключен в тюрьму.

В 1641-1642 годах князь Василий Григорьевич Меньшой Ромодановский был на воеводстве в Воронеже, где находился ещё в марте 1644 года.

В 1645 году после смерти царя Михаила Фёдоровича князь Василий Григорьевич Меньшой Ромодановский вошел в состав уполномоченных лиц, на которых было возложено поручение приводить к присяге на верность новому царю Алексею Михайловичу воевод и служилых людей по городам и полкам.

11 октября 1645 года князь Василий Меньшой Ромодановский был назначен вторым судьей во Владимирском судном приказе при боярине Иване Васильевиче Морозове. 20 марта 1646 года был пожалован в окольничие. 25 декабря 1646 года в чине окольничего был приглашен к царскому столу, 11 апреля 1647 года — к столу патриарха, 28 июля — к столу государя в Новодевичьем монастыре. В 1648 году окольничий Василий Григорьевич Меньшой Ромодановскй был вторым дружкой на свадьбе царя Алексея Михайловича с Марией Милославской, а его жена Евдокия Афанасьевна — второй свахой со стороны царя.

В 1648-1650 годах Василий Меньшой Ромодановский был на воеводстве на Двине. В 1650, 1651 и 1652 годах сопровожал царя Алексея Михайловича во время «походов на богомолье» по монастырям и подмосковным селам.

5 апреля 1652 года князь Василий Григорьевич Ромодановский с тремя боярами и двумя окольничими по царскому распоряжению встречал тело умершего патриарха Иова. В 1652-1653 годах находился на воеводстве во Пскове. 30 ноября 1653 года сопровождал царя Алексея Михайловича в «походе» на богомолье в Звенигород.

В феврале 1654 года князь Василий Григорьевич Ромодановский был назначен судьей в Пушкарский приказ, а с сентября 1654 года — работал в Челобитном приказе. В апреле 1654 года Василий Меньшой Ромодановский находился у стола государя и патриарха.

В мае 1654 года царь Алексей Михайлович во главе русской рати выступил из Москвы в первый поход на Великое княжество Литовское, оставив в столице специальную комиссию для управления. В состав комиссии был включен князь Василий Григорьевич Меньшой Ромодановский, который был назван третьим окольничим.

12 февраля 1655 года князь Василий Григорьевич Ромодановский вместе со своим сыном Дмитрием участвовал в приёме антиохийского патриарха Макария в Москве. 25 февраля 1655 года был пожалован царем из окольничих в бояре. 11 марта 1655 года Василий Ромодановский был назначен первым воеводой в Астрахань, где сменил боярина князя Ивана Петровича Пронского. Вначале вторым воеводой был назначен Иван Никитич Колтовский, но затем его заменил стольник князь Иван Семенович Гагарин. Иван Гагарин попытался местничать с Василием Григорьевичем Меньшим Ромодановским, но по царскому приговору был посажен в тюрьму.

Будучи на воеводстве в Астрахани, боярин Василий Ромодановский вступил в переговоры с калмыцкими тайшами и привели их в царское подданство. Калмыцкие тайши принесли присягу, что будут «под государскою ввыскокою рукою на веки, неотступно, на всей государевой воле», и выдали заложников в Астрахань. Царь Алексей Михайлович высоко отметил заслуги князя Василия Ромодановского во время его пребывания в Астрахани. «Будучи-де в Астрахани, многую прибыль государю учинил в его государевой казне», «двор Гилянский строил» и «на дворе палаты каменные построил малым расходом». В августе 1657 года царь отправил в Астрахань к боярину Василию Меньшому Ромодановскому стольника А. И. Самарина «с государевым жалованьем, милостливым словом и о здоровье спрашивать и с злотыми». Однако стольник Самарин посчитал не подходящим («невместным») для себя ехать к князю Василию Ромодановскому и бил на него челом царю. По приговору «за безчестие боярина Ромодановского» Самарин был бит батогами и отправлен в Астрахань.

В сентябре 1661 году боярин Василий Григорьевич Меньшой Ромодановский был вторично назначен в Пушкарский приказ. В октябре того же 1661 года за «калмыцкую службу» князь Василий Ромодновский был приглашен к царскому столу, где получил большие награды (шубу «атлас золотой, по червленой земле», в 270 рублей, кубок, придачу к окладу 100 рублей и 6000 ефимков).

В 1662 году во время царских походов на богомолье боярин князь Василий Григорьевич Ромодановский был дважды оставлен в Москве (первый раз с боярином князем Алексеем Никитичем Трубецким, а во второй раз с боярином князем Фёдором Фёдоровичем Куракиным).

26 августа 1663 года князь Василий Григорьевич Ромодановский был назначен царём участвовать в крестном ходе в Сретенский монастырь по случаю праздника иконы «Владимирской Божьей Матери».

В 1665 году по царскому указу боярин Василий Григорьевич Меньшой Ромодановский был отправлен на воеводство в Великий Новгород, где провел три года. В марте 1668 году был заменен другим воеводой и вернулся в Москву.

8 июня 1668 года по случаю именин царевича Фёдора Алексеевича князь Василий Григорьевич Меньшой Ромодановский был «у стола государя». 6 июля 1669 года вместе с думными дворянами, дьяком и стольниками «дневал и ночевал» у гроба царевича Симеона Алексеевича.

3 октября 1671 года боярин князь Василий Григорьевич Меньшой Ромодановский скончался.

Литература 
 

Воеводы
Воеводы Рыльска
Воеводы Терского города
Воеводы Пскова
Воеводы Новгорода
Воеводы Воронежа
Воеводы Венёва
Воеводы Астрахани
Василий Григорьевич Меньшой
Бояре
Умершие в 1671 году